Oranje (obrada tla), obrada tla
 Oranje (rijeka), rijeka na jugu Afrike;
 Oranje (obitelj) (franc. Orange), nizozemska plemićka obitelj i vladarska dinastija;
 Oranje (poljoprivreda), obrada tla plugom pri čemu se zemlja prevrće i drobi;
 Oranjestad (Aruba), najveći grad karipskog otoka Arube;
 Oranje-Vrystaat, Slobodna Država Oranje, bivša država na jugu Afrike.